Saša Papac (Mostar, 7 de fevereiro de 1980) é um futebolista bósnio, que joga na posição de zagueiro, lateral ou volante. Atua no Rangers, da Escócia.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Bósnia e Herzegovina
Futebolistas do Rangers Football Club